Fabrice Epelboin, né le  à Paris, est un entrepreneur français, spécialiste des médias sociaux et du web social.

Biographie 
Après une enfance passée entre la France et les États-Unis, il commence comme éditeur au début des années 1990 et  de l'un des premiers cédéroms français, pour le compte de la Réunion des musées nationaux (Milia d'Or en 94). Il fait ses premiers pas sur Internet en 1994.

Il est  pour la web agency Babel@Stal à partir de 1995 et travaille notamment sur des sites d’eCommerce, d’eTrading et d’eBanking ainsi que sur les sites web de différents ministères. Durant cette période, il participe à des projets d'art contemporain (Net Art) comme Keo.org (prix Ars Electronica 1999) pour lequel il reçoit la mention spéciale du jury aux Clics d'Or en 1999.

Il rejoint la web agency Owendo en 1999 et participe activement à l'introduction en bourse de la société.

Il cofonde par la suite le site Prizzo.com, un site de commerce électronique consacré à la vente de produits touristiques en price-fixing, qui ne survit pas à l’éclatement de la bulle financière. Il rejoint alors, Zebank devenu Egg, pour lequel .

Il fonde ensuite Yades, un cabinet de consultants spécialisés dans le design et la gestion de marque sur internet lance l'un des premier réseaux d'influenceurs sur les médias sociaux.  En 2005 il développe Agorami, une technologie de réseautage social destinée aux médias.

En 2008, il devient l'auteur principal puis l’éditeur de la version française du blog ReadWriteWeb et entame une collaboration avec Wikileaks. En un an, le blog se classe parmi les 5 blogs high tech les plus influents de France. En 2009 il est distingué parmi les meilleurs blogueurs de l'année par un jury présidé par Nathalie Kosciusko-Morizet pour le magazine Challenges. Il cofonde par la suite le site OWNI avec Nicolas Voisin, et travaille avec Techtoc.tv, une WebTV dédiée aux nouvelles technologies.

En 2015, il a cofondé avec Yassir Kazar la plateforme de BugBounty Yogosha.

Il enseigne la guerre informationnelle et l'astroturfing à Sciences Po Paris.

Travaux d'édition 

Fabrice Epelboin est également éditeur d'ouvrages, tous publiés en Creative Commons et disponibles sous forme d’eBook.

 Culture Libre de Lawrence Lessig.
 Le Futur de la radio IP de Pierre Bellanger.
 La jeunesse, un mythe dépassé de Pierre Bellanger.

Publications 

 ReadWriteBook, collectif d’auteurs, Édition Électronique en Science Humaines et Sociales du CNRS.
 L'impossible Filtrage, collectif d'auteurs, Éditions In Libro Veritas.
 Chroniques de l'Infowar, Fabrice Epelboin.
 Sociétal 2014 : France : la fin du déni ? collectif d'auteur, sous la direction de JEAN-Marc Daniel. 
Le manifeste du crapaud fou, collectif d'auteurs, sous la direction de Thanh Nghiem et Cédric Villani, Massot Editions.
Web 2.0 15 ans déjà et après ?, collectif d’auteurs, Édition Kawa.

Notes et références 

Blogueur français
Naissance en juillet 1970
Naissance à Paris
Enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris